All About Steve llamado Steve al desnudo en España y Todo sobre Steve en Hispanoamérica es el décimo episodio de la primera temporada de la serie animada American Dad.

Sinopsis 
Luego de encontrar una nota en una extraña lengua, la CIA organiza un partido de béisbol padre-hijo. Stan está determinado a mostrarles a sus compañeros de trabajo que su hijo es masculino y atlético. Por desgracia, Steve es un empollón que juega calabozos y dragones con sus amigos en el sótano. Stan los lleva a todos a un partido, pero uno de los deportistas le dice sobre lo empollón que es su hijo cuando muestra un uniforme de viaje a las estrellas. Stan corre a la casa y encuentra muchas cosas "nerds" en su cuarto y grita terriblemente. Luego de eso comienza a mentir a los trabajadores con que un negro es hijo suyo pero en el partido, Steve lo ve. Stan, enojado, castañetea demasiado los dientes y debe usar un aparato después de recibir un trago de su propia medicina en el trabajo donde lo ridiculizan por hablar mal con el aparato, Stan recurre a Steve para conseguir capturar al ciber-terrorista. quien era un nerd como su hijo.

Enlaces externos 

Episodios de American Dad